Molinesi – abitanti di Molina (Faggeto Lario)
Molinesi – abitanti di Molina (Fumane)
Molinesi – abitanti di Molina (Vietri sul Mare)
Molinesi – abitanti di Molina Aterno
Molinesi – abitanti di Molina di Ledro
Molinesi – abitanti di Molina di Quosa
Molinesi – abitanti di Molini di Triora
Molinesi – abitanti di Molino (Messina)
Molinesi – abitanti di Molino dei Torti
Molinesi – abitanti di Molino del Pallone
Molinesi – abitanti di Molino del Piano